Ярылга́чская бу́хта (, ) — бухта Каркинитского залива Чёрного моря на северо-западном побережье Крыма.  Бухта получила своё название по единственному расположенному на её берегах селу Ярылгач (ныне Межводное, Черноморский район).

География 
Максимальная глубина — 12 м. Имеет преимущественно песчаный берег, за исключением северного побережья, которое переходит в мыс Чёрный. Длина береговой линии 9 км. На восточной части береговой линии расположена Межводненская нефтебаза, с прилегающей к ней мостом и остатками старого моста и платформы (почти полностью демонтированы); на юго-восточной — проход, ведущий к группе лагун Карлавские Сивашники. На востоке отделена перешейком от озёр Джарылгач и Ярылгач. На юго-западе соединена каналом (прорыт в 1978 году) с озером Панское.

Судоходство 
Сейчас судоходна только западная часть бухты, где проходят судна в морской специализированный торговый порт Черноморск, расположенный в озере Панское.

Ранее (до начала 1990-х годов) судна ходили до Межводненской нефтебазы для выгрузки нефтепродуктов.

Для безопасного полноценного судоходства по бухте был установлен ряд навигационных знаков на береговой полосе шириной до 1200 м.

Галерея

Примечания 

Заливы Черноморского района